Zawody w skokach narciarskich na XIV Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym odbyły się 15 lutego 1954 w Falun (Szwecja) na skoczni Källviksbakken. Złoty medal w zawodach wywalczył reprezentant Finlandii Matti Pietikäinen.

Wyniki 
 Data 15 lutego 1954

Linki zewnętrzne 
 wyniki-skoki.hostingasp.pl: Falun SWE 1954.02.14 MS World Ski Championshps 
 Wyniki na stronie todor66.com 

Skoki narciarskie na mistrzostwach świata w narciarstwie klasycznym
1954 w sportach zimowych